Jerome Henderson (ur. 1936) – singapurski koszykarz, olimpijczyk
 Jerome Henderson (ur. 1959) – amerykański koszykarz
 Jerome Henderson (ur. 1969) – amerykański futbolista